Utslagsspelet i världsmästerskapet i fotboll 2022 inleddes den 3 december och var det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp (16 totalt) kvalificerade sig till åttondelsfinalerna. Utslagsspelet avslutades med finalen som spelades den 18 december.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Nederländerna mot USA

{{Resultat med trupp|id=NED-USA
|nr       = 49
|bild     = NED-USA 2022-12-03.svg
|datum    = 3 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Memphis Depay Daley Blind Denzel Dumfries 
|mål2     =  Haji Wright
|arena    = Khalifa International Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 44846
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Denzel Dumfries
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Argentina mot Australien

{{Resultat med trupp|id=ARG-AUS
|nr       = 50
|bild     = ARG-AUS 2022-12-03.svg
|datum    = 3 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lionel Messi Julián Álvarez 
|mål2     =  Enzo Fernández
|arena    = Ahmad bin Ali Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 45032
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Lionel Messi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Polen

{{Resultat med trupp|id=FRA-POL
|nr       = 52
|bild     = FRA-POL 2022-12-04.svg
|datum    = 4 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Olivier Giroud Kylian Mbappé 
|mål2     =  Robert Lewandowski
|arena    = Al Thumama Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 40989
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Kylian Mbappé
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

England mot Senegal

{{Resultat  med trupp|id=ENG-SEN
|nr       = 51
|bild     = ENG-SEN 2022-12-04.svg
|datum    = 4 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Jordan Henderson Harry Kane Bukayo Saka 
|mål2     = 
|arena    = Al Bayt Stadium
|spelplats= Al Khor
|publik   = 65985
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Harry Kane
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Japan mot Kroatien

{{Resultat med trupp|id=JPN-CRO
|nr       = 53
|bild     = JPN-CRO 2022-12-05.svg
|datum    = 5 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Daizen Maeda 
|mål2     =  Ivan Perišić
|straffresultat = 1 – 3
|straffar1= Takumi Minamino Kaoru Mitoma Takuma Asano Maya Yoshida 
|straffar2= Nikola Vlašić Marcelo Brozović Marko Livaja Mario Pašalić
|arena    = Al Janoub Stadium
|spelplats= Al Wakrah
|publik   = 42523
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Dominik Livaković
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Brasilien mot Sydkorea

{{Resultat med trupp|id=BRA-KOR
|nr       = 54
|bild     = BRA-KOR 2022-12-05.svg
|datum    = 5 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 4 – 0
|mål1     = Vinícius Júnior Neymar Richarlison Lucas Paquetá 
|mål2     =  Paik Seung-ho
|arena    = Stadium 974
|spelplats= Doha
|publik   = 43847
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Neymar
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Marocko mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=MAR-ESP
|nr       = 55
|bild     = MAR-ESP 2022-12-06.svg
|datum    = 6 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 
|efl      = ja
|mål1     = 
|mål2     = 
|straffresultat = 3 – 0
|straffar1= Abdelhamid Sabiri Hakim Ziyech Badr Benoun Achraf Hakimi 
|straffar2=  Pablo Sarabia Carlos Soler Sergio Busquets
|arena    = Education City Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 44667
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Yassine Bounou
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Portugal mot Schweiz

{{Resultat med trupp|id=POR-SUI
|nr       = 56
|bild     = POR-SUI 2022-12-06.svg
|datum    = 6 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Gonçalo Ramos Pepe Raphaël Guerreiro Rafael Leão 
|mål2     =  Manuel Akanji
|arena    = Lusail Iconic Stadium
|spelplats= Lusail
|publik   = 83720
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Gonçalo Ramos
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Kvartsfinaler

Kroatien mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=CRO-BRA
|nr       = 58
|bild     = CRO-BRA 2022-12-09.svg
|datum    = 9 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Bruno Petković 
|mål2     =  Neymar
|straffresultat = 4 – 2
|straffar1= Nikola Vlašić Lovro Majer Luka Modrić Mislav Oršić 
|straffar2=  Rodrygo Casemiro Pedro Marquinhos
|arena    = Education City Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 43893
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Dominik Livaković
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Argentina

{{Resultat med trupp|id=NED-ARG
|nr       = 57
|bild     = NED-ARG 2022-12-09.svg
|datum    = 9 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Wout Weghorst 
|mål2     =  Nahuel Molina Lionel Messi
|straffresultat = 3 – 4
|straffar1= Virgil van Dijk Steven Berghuis Teun Koopmeiners Wout Weghorst Luuk de Jong 
|straffar2=  Lionel Messi Leandro Paredes Gonzalo Montiel Enzo Fernández Lautaro Martínez
|arena    = Lusail Iconic Stadium
|spelplats= Lusail
|publik   = 88235
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Lionel Messi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Marocko mot Portugal

{{Resultat med trupp|id=MAR-POR
|nr       = 60
|bild     = MAR-POR 2022-12-10.svg
|datum    = 10 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Youssef En-Nesyri 
|mål2     = 
|arena    = Al Thumama Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 44198
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Yassine Bounou
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

England mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=ENG-FRA
|nr       = 59
|bild     = ENG-FRA 2022-12-10.svg
|datum    = 10 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Harry Kane 
|mål2     =  Aurélien Tchouaméni Olivier Giroud
|arena    = Al Bayt Stadium
|spelplats= Al Khor
|publik   = 68895
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Olivier Giroud
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

Argentina mot Kroatien

{{Resultat med trupp|id=ARG-CRO
|nr       = 61
|bild     = ARG-CRO 2022-12-13.svg
|datum    = 13 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Lionel Messi Julián Álvarez 
|mål2     = 
|arena    = Lusail Iconic Stadium
|spelplats= Lusail
|publik   = 88966
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Lionel Messi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Marocko

{{Resultat med trupp|id=FRA-MAR
|nr       = 62
|bild     = FRA-MAR 2022-12-14.svg
|datum    = 14 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Théo Hernandez Randal Kolo Muani 
|mål2     = 
|arena    = Al Bayt Stadium
|spelplats= Al Khor
|publik   = 68294
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Antoine Griezmann
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=CRO-MAR
|nr       = 63
|bild     = CRO-MAR 2022-12-17.svg
|datum    = 17 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Joško Gvardiol Mislav Oršić 
|mål2     =  Achraf Dari
|arena    = Khalifa International Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 44137
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Joško Gvardiol
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Final

Källor 
 Fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll 2022